Wahlkreis 21 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 21
 Landtagswahlkreis 21
 Reichstagswahlkreis 21